Абу-Зеніма — бухта в Червоному морі
 Абу-Зеніма — село в Єгипті, губернаторство Південний Синай
 Рас-Абу-Зеніма — мис в Червоному морі